Het WTA-tennistoernooi van Parma (officieel Parma Ladies Open) van 2022 vond plaats van maandag 26 september tot en met zaterdag 1 oktober 2022 in de Italiaanse stad Parma. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Tennis Club Parma.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Cori Gauff was haar titel niet komen verdedigen.

De ongeplaatste Mayar Sherif uit Egypte won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Griekse Maria Sakkari in twee sets. Sherif wist voor het eerst in haar loop­baan, en als eerste Egyptische, een toer­nooi hoger dan categorie WTA 125 op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won € 26.770 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska bereikte de kwartfinale, waar zij na een gewonnen eerste set werd verslagen door Maria Sakkari.

Ook de Nederlandse Arantxa Rus werd na een gewonnen eerste set door Sakkari uitgeschakeld, maar zij al in de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Cori Gauff en Caty McNally hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Anna Bondár en Kimberley Zimmermann, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Tsjechische duo Anastasia Dețiuc en Miriam Kolodziejová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Arantxa Rus en Tamara Zidanšek in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Zimmermann was de enige Belgische, Rus de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Parma 2022
Parma